Греческое и коптское письмо () — восьмой блок стандарта Юникод. Содержит все буквы греческого алфавита, а также коптские буквы негреческого происхождения. К версии 7.0 в блок были добавлены 32 символа.

Список символов 

|}

Компактная таблица 
{| class="wikitable" style="border-collapse:collapse;background:#FFFFFF;font-size:large;text-align:center"
| colspan="17" style="background:#F8F8F8;font-size:small" | Греческое и коптское письмоОфициальная таблица символов Консорциума Юникода
|- style="background:#F8F8F8;font-size:small"
| style="width:45pt" |  || style="width:20pt"  | 0 || style="width:20pt"  | 1 || style="width:20pt"  | 2 || style="width:20pt"  | 3 || style="width:20pt"  | 4 || style="width:20pt"  | 5 || style="width:20pt"  | 6 || style="width:20pt"  | 7 || style="width:20pt"  | 8 || style="width:20pt"  | 9 || style="width:20pt"  | A || style="width:20pt"  | B || style="width:20pt"  | C || style="width:20pt"  | D || style="width:20pt"  | E || style="width:20pt"  | F
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+037x
| title="U+0370: GREEK CAPITAL LETTER HETA" | Ͱ
| title="U+0371: GREEK SMALL LETTER HETA" | ͱ
| title="U+0372: GREEK CAPITAL LETTER ARCHAIC SAMPI" | Ͳ
| title="U+0373: GREEK SMALL LETTER ARCHAIC SAMPI" | ͳ
| title="U+0374: GREEK NUMERAL SIGN" | ʹ
| title="U+0375: GREEK LOWER NUMERAL SIGN" | ͵
| title="U+0376: GREEK CAPITAL LETTER PAMPHYLIAN DIGAMMA" | Ͷ
| title="U+0377: GREEK SMALL LETTER PAMPHYLIAN DIGAMMA" | ͷ
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="U+037A: GREEK YPOGEGRAMMENI" | ͺ
| title="U+037B: GREEK SMALL REVERSED LUNATE SIGMA SYMBOL" | ͻ
| title="U+037C: GREEK SMALL DOTTED LUNATE SIGMA SYMBOL" | ͼ
| title="U+037D: GREEK SMALL REVERSED DOTTED LUNATE SIGMA SYMBOL" | ͽ
| title="U+037E: GREEK QUESTION MARK" | ;
| title="U+037F: GREEK CAPITAL LETTER YOT" | Ϳ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+038x
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="U+0384: GREEK TONOS" | ΄
| title="U+0385: GREEK DIALYTIKA TONOS" | ΅
| title="U+0386: GREEK CAPITAL LETTER ALPHA WITH TONOS" | Ά
| title="U+0387: GREEK ANO TELEIA" | ·
| title="U+0388: GREEK CAPITAL LETTER EPSILON WITH TONOS" | Έ
| title="U+0389: GREEK CAPITAL LETTER ETA WITH TONOS" | Ή
| title="U+038A: GREEK CAPITAL LETTER IOTA WITH TONOS" | Ί
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="U+038C: GREEK CAPITAL LETTER OMICRON WITH TONOS" | Ό
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="U+038E: GREEK CAPITAL LETTER UPSILON WITH TONOS" | Ύ
| title="U+038F: GREEK CAPITAL LETTER OMEGA WITH TONOS" | Ώ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+039x
| title="U+0390: GREEK SMALL LETTER IOTA WITH DIALYTIKA AND TONOS" | ΐ
| title="U+0391: GREEK CAPITAL LETTER ALPHA" | Α
| title="U+0392: GREEK CAPITAL LETTER BETA" | Β
| title="U+0393: GREEK CAPITAL LETTER GAMMA" | Γ
| title="U+0394: GREEK CAPITAL LETTER DELTA" | Δ
| title="U+0395: GREEK CAPITAL LETTER EPSILON" | Ε
| title="U+0396: GREEK CAPITAL LETTER ZETA" | Ζ
| title="U+0397: GREEK CAPITAL LETTER ETA" | Η
| title="U+0398: GREEK CAPITAL LETTER THETA" | Θ
| title="U+0399: GREEK CAPITAL LETTER IOTA" | Ι
| title="U+039A: GREEK CAPITAL LETTER KAPPA" | Κ
| title="U+039B: GREEK CAPITAL LETTER LAMDA" | Λ
| title="U+039C: GREEK CAPITAL LETTER MU" | Μ
| title="U+039D: GREEK CAPITAL LETTER NU" | Ν
| title="U+039E: GREEK CAPITAL LETTER XI" | Ξ
| title="U+039F: GREEK CAPITAL LETTER OMICRON" | Ο
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+03Ax
| title="U+03A0: GREEK CAPITAL LETTER PI" | Π
| title="U+03A1: GREEK CAPITAL LETTER RHO" | Ρ
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="U+03A3: GREEK CAPITAL LETTER SIGMA" | Σ
| title="U+03A4: GREEK CAPITAL LETTER TAU" | Τ
| title="U+03A5: GREEK CAPITAL LETTER UPSILON" | Υ
| title="U+03A6: GREEK CAPITAL LETTER PHI" | Φ
| title="U+03A7: GREEK CAPITAL LETTER CHI" | Χ
| title="U+03A8: GREEK CAPITAL LETTER PSI" | Ψ
| title="U+03A9: GREEK CAPITAL LETTER OMEGA" | Ω
| title="U+03AA: GREEK CAPITAL LETTER IOTA WITH DIALYTIKA" | Ϊ
| title="U+03AB: GREEK CAPITAL LETTER UPSILON WITH DIALYTIKA" | Ϋ
| title="U+03AC: GREEK SMALL LETTER ALPHA WITH TONOS" | ά
| title="U+03AD: GREEK SMALL LETTER EPSILON WITH TONOS" | έ
| title="U+03AE: GREEK SMALL LETTER ETA WITH TONOS" | ή
| title="U+03AF: GREEK SMALL LETTER IOTA WITH TONOS" | ί
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+03Bx
| title="U+03B0: GREEK SMALL LETTER UPSILON WITH DIALYTIKA AND TONOS" | ΰ
| title="U+03B1: GREEK SMALL LETTER ALPHA" | α
| title="U+03B2: GREEK SMALL LETTER BETA" | β
| title="U+03B3: GREEK SMALL LETTER GAMMA" | γ
| title="U+03B4: GREEK SMALL LETTER DELTA" | δ
| title="U+03B5: GREEK SMALL LETTER EPSILON" | ε
| title="U+03B6: GREEK SMALL LETTER ZETA" | ζ
| title="U+03B7: GREEK SMALL LETTER ETA" | η
| title="U+03B8: GREEK SMALL LETTER THETA" | θ
| title="U+03B9: GREEK SMALL LETTER IOTA" | ι
| title="U+03BA: GREEK SMALL LETTER KAPPA" | κ
| title="U+03BB: GREEK SMALL LETTER LAMDA" | λ
| title="U+03BC: GREEK SMALL LETTER MU" | μ
| title="U+03BD: GREEK SMALL LETTER NU" | ν
| title="U+03BE: GREEK SMALL LETTER XI" | ξ
| title="U+03BF: GREEK SMALL LETTER OMICRON" | ο
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+03Cx
| title="U+03C0: GREEK SMALL LETTER PI" | π
| title="U+03C1: GREEK SMALL LETTER RHO" | ρ
| title="U+03C2: GREEK SMALL LETTER FINAL SIGMA" | ς
| title="U+03C3: GREEK SMALL LETTER SIGMA" | σ
| title="U+03C4: GREEK SMALL LETTER TAU" | τ
| title="U+03C5: GREEK SMALL LETTER UPSILON" | υ
| title="U+03C6: GREEK SMALL LETTER PHI" | φ
| title="U+03C7: GREEK SMALL LETTER CHI" | χ
| title="U+03C8: GREEK SMALL LETTER PSI" | ψ
| title="U+03C9: GREEK SMALL LETTER OMEGA" | ω
| title="U+03CA: GREEK SMALL LETTER IOTA WITH DIALYTIKA" | ϊ
| title="U+03CB: GREEK SMALL LETTER UPSILON WITH DIALYTIKA" | ϋ
| title="U+03CC: GREEK SMALL LETTER OMICRON WITH TONOS" | ό
| title="U+03CD: GREEK SMALL LETTER UPSILON WITH TONOS" | ύ
| title="U+03CE: GREEK SMALL LETTER OMEGA WITH TONOS" | ώ
| title="U+03CF: GREEK CAPITAL KAI SYMBOL" | Ϗ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+03Dx
| title="U+03D0: GREEK BETA SYMBOL" | ϐ
| title="U+03D1: GREEK THETA SYMBOL" | ϑ
| title="U+03D2: GREEK UPSILON WITH HOOK SYMBOL" | ϒ
| title="U+03D3: GREEK UPSILON WITH ACUTE AND HOOK SYMBOL" | ϓ
| title="U+03D4: GREEK UPSILON WITH DIAERESIS AND HOOK SYMBOL" | ϔ
| title="U+03D5: GREEK PHI SYMBOL" | ϕ
| title="U+03D6: GREEK PI SYMBOL" | ϖ
| title="U+03D7: GREEK KAI SYMBOL" | ϗ
| title="U+03D8: GREEK LETTER ARCHAIC KOPPA" | Ϙ
| title="U+03D9: GREEK SMALL LETTER ARCHAIC KOPPA" | ϙ
| title="U+03DA: GREEK LETTER STIGMA" | Ϛ
| title="U+03DB: GREEK SMALL LETTER STIGMA" | ϛ
| title="U+03DC: GREEK LETTER DIGAMMA" | Ϝ
| title="U+03DD: GREEK SMALL LETTER DIGAMMA" | ϝ
| title="U+03DE: GREEK LETTER KOPPA" | Ϟ
| title="U+03DF: GREEK SMALL LETTER KOPPA" | ϟ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+03Ex
| title="U+03E0: GREEK LETTER SAMPI" | Ϡ
| title="U+03E1: GREEK SMALL LETTER SAMPI" | ϡ
| title="U+03E2: COPTIC CAPITAL LETTER SHEI" | Ϣ
| title="U+03E3: COPTIC SMALL LETTER SHEI" | ϣ
| title="U+03E4: COPTIC CAPITAL LETTER FEI" | Ϥ
| title="U+03E5: COPTIC SMALL LETTER FEI" | ϥ
| title="U+03E6: COPTIC CAPITAL LETTER KHEI" | Ϧ
| title="U+03E7: COPTIC SMALL LETTER KHEI" | ϧ
| title="U+03E8: COPTIC CAPITAL LETTER HORI" | Ϩ
| title="U+03E9: COPTIC SMALL LETTER HORI" | ϩ
| title="U+03EA: COPTIC CAPITAL LETTER GANGIA" | Ϫ
| title="U+03EB: COPTIC SMALL LETTER GANGIA" | ϫ
| title="U+03EC: COPTIC CAPITAL LETTER SHIMA" | Ϭ
| title="U+03ED: COPTIC SMALL LETTER SHIMA" | ϭ
| title="U+03EE: COPTIC CAPITAL LETTER DEI" | Ϯ
| title="U+03EF: COPTIC SMALL LETTER DEI" | ϯ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+03Fx
| title="U+03F0: GREEK KAPPA SYMBOL" | ϰ
| title="U+03F1: GREEK RHO SYMBOL" | ϱ
| title="U+03F2: GREEK LUNATE SIGMA SYMBOL" | ϲ
| title="U+03F3: GREEK LETTER YOT" | ϳ
| title="U+03F4: GREEK CAPITAL THETA SYMBOL" | ϴ
| title="U+03F5: GREEK LUNATE EPSILON SYMBOL" | ϵ
| title="U+03F6: GREEK REVERSED LUNATE EPSILON SYMBOL" | ϶
| title="U+03F7: GREEK CAPITAL LETTER SHO" | Ϸ
| title="U+03F8: GREEK SMALL LETTER SHO" | ϸ
| title="U+03F9: GREEK CAPITAL LUNATE SIGMA SYMBOL" | Ϲ
| title="U+03FA: GREEK CAPITAL LETTER SAN" | Ϻ
| title="U+03FB: GREEK SMALL LETTER SAN" | ϻ
| title="U+03FC: GREEK RHO WITH STROKE SYMBOL" | ϼ
| title="U+03FD: GREEK CAPITAL REVERSED LUNATE SIGMA SYMBOL" | Ͻ
| title="U+03FE: GREEK CAPITAL DOTTED LUNATE SIGMA SYMBOL" | Ͼ
| title="U+03FF: GREEK CAPITAL REVERSED DOTTED LUNATE SIGMA SYMBOL" | Ͽ
|-
| colspan="17" style="background:#F8F8F8;font-size:small;text-align:left" | Примечания
1.По состоянию на версию 15.0.
2.Серые клетки обозначают зарезервированные кодовые позиции.
|}

См. также 
 Расширенное греческое письмо
 Коптское письмо (блок Юникода)
 Коптские цифры епакты

Примечания 

Коптский язык